Lotto — итальянский производитель и поставщик спортивной одежды, обуви и экипировки.

История 
Компания основана в 1973 год братьями Каберлотто (Джовани и Джорджио) и производила теннисную обувь. Каберлотто были владельцами футбольного клуба Тревизо. В 1980-х годах основная ставка была сделана на спортивную экипировку в футболе и теннисе и были заключены спонсорские договоры с мировыми звездами: Рууд Гуллит и Дино Дзофф. В то же время начинается активное продвижение бренда за пределами Италии (до этого времени компания распространяла свою продукцию, в основном, для итальянских покупателей). После смерти основателей Каберлотто, в апреле 1999 года компанию выкупает группа предпринимателей во главе с нынешнем владельцем, предпринимателем Андреа Томатом. Компания меняет название с Caberlotto на Lotto Sport Italia SpA. В 2007 году Lotto Sport Italia SpA купила американскую компанию Etonic, которая занимается производством обуви для бега, гольфа и боулинга. Компания динамично развивается и производит экипировку для тенниса, футбола, лёгкой атлетики, фитнеса, а также дизайнерскую одежду и обувь стиля CASUAL. В настоящее время продукция компании Lotto продаётся более чем в 102 странах мира.

Спонсорство 
Lotto является спонсором в футболе и большом теннисе. Компания имеет контракты со спортсменами мирового класса: Лука Тони, Джузеппе Росси, Марек Янкуловский, Асамоа Гьян, Мохаммед Сиссоко, Кафу, Давид Феррер, Франческа Скьявоне, Хуан Карлос Ферреро, Сергей Игнашевич и других. Компания Lotto является спонсором футбольных сборных команд:
  Американское Самоа
  Бруней Даруссалам
  Кирибати
  Коста-Рика
  Острова Кука
  Панама
  Самоа

Футбольные команды-спонсором является Lotto:
  Сошо
  Дженоа
  Реджина
  Рода Керкраде
  Сан-Лоренсо
  Штурм (Грац)
  Хоффенхайм
  Леонес Негрос
  Бананц Ереван
  Хапоэль Кирьят-Шмона
  Риека
  Буджаспор
  Анкарагюджю

Ссылки 
 Официальный сайт компании Lotto

 Официальный коммерческий сайт Lotto

Примечания 

Компании Италии
Производители одежды и обуви
Производители спортивных товаров